Armando Girotti – filosofo italiano
 Camillo Girotti – ex calciatore italiano
 Gelsomino Girotti – cestista italiano
 Gianfranco Girotti – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Girotti – religioso e biblista italiano, giusto tra le nazioni e venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Jess Girotti, meglio noto come Jess Hill – attore statunitense, figlio di Terence Hill
 Mario Girotti, meglio noto come Terence Hill – attore, regista, sceneggiatore e produttore televisivo italiano
 Mario Girotti – generale italiano
 Massimo Girotti – attore e pallanuotista italiano
 Raffaele Girotti – dirigente d'azienda, imprenditore e politico italiano
 Ross Girotti, meglio noto come Ross Hill – attore statunitense, figlio di Terence Hill